Brinson steht für:

 Brinson (Georgia), Ort im Decatur County

Brinson ist der Familienname folgender Personen:
 Charmian Brinson, britische Germanistin
 Dana Brinson (* 1965), US-amerikanischer Footballspieler
 Larry Brinson (* 1954), US-amerikanischer Footballspieler
 Samuel M. Brinson (1870–1922), US-amerikanischer Politiker